|-
|(33751)||1999 RR21|| align=right|14,0|| align=right|3,242|| align=right|0,110|| align=right|2,59|| align=right|5,838||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33752)||1999 RM36|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,209|| align=right|18,09|| align=right|4,193||MBA||12. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(33753)||1999 RW42|| align=right|12,1|| align=right|3,956|| align=right|0,225|| align=right|8,20|| align=right|7,868||HLD||13. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(33754)||1999 RH47|| align=right|13,1|| align=right|3,166|| align=right|0,115|| align=right|12,96|| align=right|5,632||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33755)||1999 RU47|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,055|| align=right|12,58|| align=right|5,619||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33756)||1999 RF48|| align=right|13,7|| align=right|3,027|| align=right|0,029|| align=right|11,56|| align=right|5,266||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33757)||1999 RB52|| align=right|13,7|| align=right|3,090|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|5,431||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33758)||1999 RY55|| align=right|13,1|| align=right|3,127|| align=right|0,098|| align=right|10,58|| align=right|5,528||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33759)||1999 RR57|| align=right|13,2|| align=right|3,171|| align=right|0,090|| align=right|16,89|| align=right|5,647||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33760)||1999 RE74|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,092|| align=right|2,83|| align=right|5,695||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33761)||1999 RR74|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,151|| align=right|5,40|| align=right|3,731||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33762)||1999 RV83|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,076|| align=right|3,95|| align=right|4,539||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33763)||1999 RB84|| align=right|13,4|| align=right|2,949|| align=right|0,070|| align=right|10,50|| align=right|5,062||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33764)||1999 RM92|| align=right|13,1|| align=right|3,214|| align=right|0,102|| align=right|0,28|| align=right|5,761||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33765)||1999 RK100|| align=right|14,4|| align=right|2,723|| align=right|0,210|| align=right|13,19|| align=right|4,492||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33766)||1999 RT100|| align=right|12,9|| align=right|3,229|| align=right|0,161|| align=right|10,29|| align=right|5,802||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33767)||1999 RK102|| align=right|14,8|| align=right|2,715|| align=right|0,167|| align=right|11,89|| align=right|4,473||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33768)||1999 RV107|| align=right|13,8|| align=right|2,803|| align=right|0,191|| align=right|6,33|| align=right|4,692||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33769)||1999 RN112|| align=right|13,7|| align=right|2,625|| align=right|0,064|| align=right|26,54|| align=right|4,252||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33770)||1999 RF128|| align=right|13,5|| align=right|3,059|| align=right|0,101|| align=right|4,82|| align=right|5,348||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33771)||1999 RJ142|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,078|| align=right|5,11|| align=right|5,686||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33772)||1999 RF145|| align=right|13,9|| align=right|3,235|| align=right|0,105|| align=right|7,00|| align=right|5,817||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33773)||1999 RL145|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,251|| align=right|10,58|| align=right|4,250||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33774)||1999 RD147|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|10,68|| align=right|5,164||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33775)||1999 RZ151|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,077|| align=right|8,00|| align=right|5,561||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33776)||1999 RB158|| align=right|12,3|| align=right|3,173|| align=right|0,093|| align=right|16,55|| align=right|5,652||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33777)||1999 RM158|| align=right|12,9|| align=right|3,145|| align=right|0,116|| align=right|1,85|| align=right|5,577||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33778)||1999 RO160|| align=right|13,2|| align=right|2,983|| align=right|0,055|| align=right|9,95|| align=right|5,152||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33779)||1999 RG165|| align=right|13,4|| align=right|3,125|| align=right|0,133|| align=right|15,03|| align=right|5,523||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33780)||1999 RU171|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,014|| align=right|9,38|| align=right|5,127||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33781)||1999 RP174|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,116|| align=right|2,79|| align=right|5,304||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33782)||1999 RW178|| align=right|13,6|| align=right|3,397|| align=right|0,100|| align=right|4,12|| align=right|6,261||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33783)||1999 RD183|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,146|| align=right|1,86|| align=right|5,524||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33784)||1999 RE187|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,164|| align=right|11,26|| align=right|5,349||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33785)||1999 RD192|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|5,30|| align=right|4,229||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33786)||1999 RJ196|| align=right|12,8|| align=right|3,241|| align=right|0,100|| align=right|18,49|| align=right|5,834||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33787)||1999 RJ229|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,073|| align=right|16,35|| align=right|5,504||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33788)||1999 RL240|| align=right|13,1|| align=right|3,018|| align=right|0,103|| align=right|12,20|| align=right|5,243||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33789)||1999 SD8|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,144|| align=right|6,89|| align=right|4,058||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33790)||1999 SA9|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,168|| align=right|13,09|| align=right|4,249||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33791)||1999 SG17|| align=right|14,9|| align=right|2,180|| align=right|0,169|| align=right|4,04|| align=right|3,217||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33792)||1999 SU18|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,169|| align=right|17,17|| align=right|5,520||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33793)||1999 SO26|| align=right|13,7|| align=right|3,228|| align=right|0,087|| align=right|11,76|| align=right|5,798||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33794)||1999 TR2|| align=right|12,0|| align=right|3,162|| align=right|0,048|| align=right|22,85|| align=right|5,621||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33795)||1999 TR6|| align=right|13,5|| align=right|3,023|| align=right|0,071|| align=right|11,02|| align=right|5,256||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33796)||1999 TP37|| align=right|12,8|| align=right|3,243|| align=right|0,094|| align=right|8,32|| align=right|5,839||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(33797)||1999 TO88|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,142|| align=right|2,39|| align=right|5,775||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33798)||1999 TO95|| align=right|14,0|| align=right|2,980|| align=right|0,048|| align=right|11,22|| align=right|5,144||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|33799 Myra||1999 UV2|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,234|| align=right|7,21|| align=right|4,265||MBA||19. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|33800 Gross||1999 VB7|| align=right|12,0|| align=right|3,206|| align=right|0,047|| align=right|22,49|| align=right|5,741||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33801)||1999 VF28|| align=right|14,2|| align=right|2,337|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|3,571||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33802)||1999 VA203|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,082|| align=right|11,26|| align=right|5,155||MBA||8. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(33803)||1999 VK210|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,204|| align=right|6,82|| align=right|3,243||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33804)||1999 WL4|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,144|| align=right|3,70|| align=right|3,711||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33805)||1999 XQ36|| align=right|13,9|| align=right|2,279|| align=right|0,094|| align=right|6,34|| align=right|3,439||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33806)||1999 XW39|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,052|| align=right|6,09|| align=right|3,746||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33807)||1999 XF71|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,158|| align=right|8,16|| align=right|3,381||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33808)||1999 XD114|| align=right|12,7|| align=right|2,554|| align=right|0,081|| align=right|15,89|| align=right|4,080||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33809)||1999 XK152|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,200|| align=right|4,77|| align=right|3,622||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33810)||1999 XZ156|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,067|| align=right|3,75|| align=right|3,455||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33811)||1999 XO164|| align=right|14,1|| align=right|2,210|| align=right|0,193|| align=right|8,32|| align=right|3,284||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33812)||1999 XS173|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,268|| align=right|13,18|| align=right|4,099||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33813)||1999 XH177|| align=right|13,1|| align=right|2,572|| align=right|0,153|| align=right|13,55|| align=right|4,124||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33814)||2000 AQ15|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,163|| align=right|3,29|| align=right|4,145||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33815)||2000 AG31|| align=right|13,8|| align=right|2,663|| align=right|0,192|| align=right|13,77|| align=right|4,344||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33816)||2000 AL42|| align=right|14,3|| align=right|1,888|| align=right|0,098|| align=right|29,70|| align=right|2,594||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33817)||2000 AF64|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,064|| align=right|5,12|| align=right|3,572||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33818)||2000 AK97|| align=right|12,4|| align=right|3,159|| align=right|0,086|| align=right|16,51|| align=right|5,614||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33819)||2000 AX119|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|12,36|| align=right|3,629||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33820)||2000 AB141|| align=right|12,9|| align=right|2,689|| align=right|0,159|| align=right|12,38|| align=right|4,408||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33821)||2000 AF200|| align=right|12,7|| align=right|3,048|| align=right|0,160|| align=right|13,08|| align=right|5,320||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33822)||2000 AA231|| align=right|12,3|| align=right|5,211|| align=right|0,164|| align=right|17,37|| align=right|11,90||JUT||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33823)||2000 CQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,896|| align=right|0,022|| align=right|2,79|| align=right|4,928||MBA||3. februar 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(33824)||2000 DG31|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,129|| align=right|1,82|| align=right|3,642||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33825)||2000 DQ81|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,181|| align=right|5,94|| align=right|3,475||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33826)||2000 DW82|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,121|| align=right|6,64|| align=right|3,524||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33827)||2000 ED|| align=right|13,8|| align=right|2,457|| align=right|0,163|| align=right|10,06|| align=right|3,850||MBA||1. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33828)||2000 EP44|| align=right|15,9|| align=right|2,169|| align=right|0,200|| align=right|3,87|| align=right|3,193||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33829)||2000 EZ66|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,128|| align=right|1,55|| align=right|3,334||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33830)||2000 EC93|| align=right|12,0|| align=right|3,231|| align=right|0,093|| align=right|23,75|| align=right|5,806||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33831)||2000 EA98|| align=right|15,9|| align=right|1,938|| align=right|0,045|| align=right|23,85|| align=right|2,698||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33832)||2000 EE135|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,194|| align=right|3,23|| align=right|3,260||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33833)||2000 EN154|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,059|| align=right|1,35|| align=right|4,405||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33834)||2000 ES158|| align=right|13,1|| align=right|2,690|| align=right|0,187|| align=right|11,67|| align=right|4,411||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33835)||2000 EQ200|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,099|| align=right|3,17|| align=right|3,387||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(33836)||2000 FB39|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,343|| align=right|14,64|| align=right|3,665||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33837)||2000 FQ40|| align=right|14,2|| align=right|2,889|| align=right|0,322|| align=right|33,23|| align=right|4,910||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33838)||2000 GU49|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,126|| align=right|0,72|| align=right|5,652||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33839)||2000 GQ58|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,231|| align=right|2,52|| align=right|3,350||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33840)||2000 GR63|| align=right|16,9|| align=right|2,335|| align=right|0,192|| align=right|2,58|| align=right|3,567||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33841)||2000 GB75|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,309|| align=right|4,62|| align=right|4,247||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33842)||2000 GN79|| align=right|14,9|| align=right|2,581|| align=right|0,208|| align=right|2,15|| align=right|4,147||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33843)||2000 GP127|| align=right|15,4|| align=right|1,971|| align=right|0,073|| align=right|22,95|| align=right|2,767||MBA||11. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33844)||2000 GQ133|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,223|| align=right|7,25|| align=right|3,351||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33845)||2000 GT157|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,150|| align=right|5,71|| align=right|3,382||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33846)||2000 GO167|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,228|| align=right|5,07|| align=right|4,186||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33847)||2000 GO182|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,084|| align=right|7,31|| align=right|3,756||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33848)||2000 HU6|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,256|| align=right|5,13|| align=right|3,624||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33849)||2000 HL13|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,167|| align=right|1,40|| align=right|3,425||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33850)||2000 HT26|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,245|| align=right|13,74|| align=right|3,607||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33851)||2000 HD33|| align=right|13,2|| align=right|2,633|| align=right|0,128|| align=right|32,80|| align=right|4,272||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33852)||2000 HO52|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,140|| align=right|7,80|| align=right|3,601||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33853)||2000 HB53|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,174|| align=right|5,39|| align=right|3,395||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33854)||2000 HH53|| align=right|13,4|| align=right|2,966|| align=right|0,158|| align=right|13,59|| align=right|5,107||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33855)||2000 HS60|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,304|| align=right|6,76|| align=right|4,199||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33856)||2000 HD73|| align=right|16,0|| align=right|2,474|| align=right|0,136|| align=right|3,76|| align=right|3,892||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33857)||2000 HU74|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,206|| align=right|2,28|| align=right|3,469||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33858)||2000 HG78|| align=right|13,6|| align=right|3,107|| align=right|0,085|| align=right|14,92|| align=right|5,476||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33859)||2000 HX82|| align=right|16,8|| align=right|2,176|| align=right|0,185|| align=right|0,98|| align=right|3,210||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33860)||2000 HZ86|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,252|| align=right|6,29|| align=right|3,489||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33861)||2000 HO94|| align=right|15,2|| align=right|2,519|| align=right|0,173|| align=right|1,99|| align=right|3,996||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33862)||2000 HS99|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,187|| align=right|6,68|| align=right|3,735||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|33863 Elfriederwin||2000 JH7|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,175|| align=right|7,93|| align=right|3,384||MBA||5. maj 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(33864)||2000 JP12|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,206|| align=right|3,91|| align=right|3,774||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33865)||2000 JX15|| align=right|16,6|| align=right|1,885|| align=right|0,137|| align=right|26,85|| align=right|2,588||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33866)||2000 JN17|| align=right|14,0|| align=right|3,030|| align=right|0,192|| align=right|4,19|| align=right|5,273||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33867)||2000 JO18|| align=right|16,5|| align=right|2,152|| align=right|0,172|| align=right|4,64|| align=right|3,156||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33868)||2000 JF29|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,179|| align=right|4,07|| align=right|3,895||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33869)||2000 JK32|| align=right|14,4|| align=right|2,478|| align=right|0,178|| align=right|6,38|| align=right|3,899||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33870)||2000 JP32|| align=right|14,1|| align=right|2,777|| align=right|0,215|| align=right|14,53|| align=right|4,628||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33871)||2000 JK34|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,036|| align=right|2,78|| align=right|3,280||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33872)||2000 JX39|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,176|| align=right|5,08|| align=right|4,083||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33873)||2000 JS52|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,267|| align=right|7,41|| align=right|4,619||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33874)||2000 JF53|| align=right|13,6|| align=right|2,690|| align=right|0,134|| align=right|12,95|| align=right|4,410||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33875)||2000 JY54|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,121|| align=right|7,20|| align=right|3,415||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33876)||2000 JJ57|| align=right|12,6|| align=right|2,950|| align=right|0,247|| align=right|14,22|| align=right|5,065||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33877)||2000 JR57|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,280|| align=right|4,45|| align=right|3,795||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33878)||2000 JW61|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,178|| align=right|3,17|| align=right|3,161||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33879)||2000 JG62|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,166|| align=right|3,61|| align=right|3,274||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33880)||2000 JD65|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,230|| align=right|7,83|| align=right|3,773||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33881)||2000 JK66|| align=right|14,4|| align=right|2,213|| align=right|0,292|| align=right|11,18|| align=right|3,292||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33882)||2000 JM74|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,070|| align=right|6,24|| align=right|3,557||MBA||4. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33883)||2000 KD4|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,193|| align=right|1,71|| align=right|3,757||MBA||27. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33884)||2000 KX9|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,232|| align=right|0,16|| align=right|3,595||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33885)||2000 KF16|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,174|| align=right|0,51|| align=right|3,189||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33886)||2000 KU18|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,074|| align=right|1,07|| align=right|4,245||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33887)||2000 KF19|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,207|| align=right|0,90|| align=right|3,487||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33888)||2000 KG21|| align=right|15,8|| align=right|1,955|| align=right|0,124|| align=right|21,62|| align=right|2,732||MBA||29. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33889)||2000 KZ22|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,182|| align=right|6,52|| align=right|3,334||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33890)||2000 KQ24|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,207|| align=right|3,59|| align=right|3,820||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33891)||2000 KS24|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,168|| align=right|1,91|| align=right|3,821||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33892)||2000 KP25|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,138|| align=right|8,37|| align=right|4,687||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33893)||2000 KB26|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,198|| align=right|11,70|| align=right|4,216||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33894)||2000 KM30|| align=right|13,7|| align=right|3,140|| align=right|0,165|| align=right|13,59|| align=right|5,562||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33895)||2000 KM31|| align=right|15,8|| align=right|2,148|| align=right|0,123|| align=right|2,69|| align=right|3,148||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33896)||2000 KL40|| align=right|13,9|| align=right|1,926|| align=right|0,057|| align=right|23,25|| align=right|2,672||MBA||30. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33897)||2000 KU41|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,151|| align=right|7,12|| align=right|3,638||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33898)||2000 KQ53|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,151|| align=right|2,28|| align=right|4,278||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33899)||2000 KE55|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,146|| align=right|14,65|| align=right|4,133||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33900)||2000 KS55|| align=right|15,5|| align=right|2,372|| align=right|0,215|| align=right|3,46|| align=right|3,651||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33901)||2000 KJ56|| align=right|14,0|| align=right|2,469|| align=right|0,209|| align=right|10,87|| align=right|3,879||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33902)||2000 KU64|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,108|| align=right|4,15|| align=right|3,492||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33903)||2000 KH68|| align=right|13,0|| align=right|2,761|| align=right|0,315|| align=right|15,44|| align=right|4,586||MBA||30. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33904)||2000 KC77|| align=right|14,3|| align=right|2,515|| align=right|0,100|| align=right|4,36|| align=right|3,988||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33905)||2000 KB80|| align=right|14,8|| align=right|2,351|| align=right|0,053|| align=right|6,17|| align=right|3,604||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33906)||2000 KL81|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,232|| align=right|6,60|| align=right|3,460||MBA||26. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33907)||2000 LP4|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,195|| align=right|6,14|| align=right|3,569||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33908)||2000 LL6|| align=right|14,2|| align=right|1,925|| align=right|0,050|| align=right|24,52|| align=right|2,670||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33909)||2000 LU7|| align=right|13,2|| align=right|2,775|| align=right|0,260|| align=right|14,30|| align=right|4,622||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33910)||2000 LJ9|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,159|| align=right|4,28|| align=right|3,286||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33911)||2000 LM11|| align=right|13,2|| align=right|2,610|| align=right|0,173|| align=right|15,35|| align=right|4,215||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33912)||2000 LV13|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,178|| align=right|6,75|| align=right|3,490||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33913)||2000 LK14|| align=right|13,7|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|11,24|| align=right|3,639||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33914)||2000 LN14|| align=right|13,3|| align=right|3,064|| align=right|0,302|| align=right|16,70|| align=right|5,363||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33915)||2000 LA15|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,190|| align=right|4,80|| align=right|3,443||MBA||5. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(33916)||2000 LF19|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,252|| align=right|7,02|| align=right|3,476||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33917)||2000 LK19|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,115|| align=right|7,32|| align=right|3,552||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33918)||2000 LL19|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,129|| align=right|7,32|| align=right|3,750||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33919)||2000 LV19|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,207|| align=right|11,10|| align=right|4,115||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33920)||2000 LZ20|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,169|| align=right|5,21|| align=right|3,372||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33921)||2000 LC21|| align=right|13,7|| align=right|3,132|| align=right|0,103|| align=right|21,35|| align=right|5,541||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33922)||2000 LB23|| align=right|14,4|| align=right|2,864|| align=right|0,073|| align=right|8,02|| align=right|4,847||MBA||6. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33923)||2000 LH25|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,192|| align=right|3,24|| align=right|4,120||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33924)||2000 LS26|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,114|| align=right|3,70|| align=right|4,018||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33925)||2000 LB27|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,245|| align=right|9,53|| align=right|3,689||MBA||11. junij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33926)||2000 LC27|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,199|| align=right|7,67|| align=right|4,089||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33927)||2000 LH27|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|1,79|| align=right|3,311||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33928)||2000 LJ27|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,213|| align=right|12,01|| align=right|4,189||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33929)||2000 LP27|| align=right|14,0|| align=right|2,447|| align=right|0,162|| align=right|2,13|| align=right|3,828||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33930)||2000 LQ27|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,165|| align=right|3,90|| align=right|3,848||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33931)||2000 LW28|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,183|| align=right|3,64|| align=right|3,518||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33932)||2000 LZ28|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,193|| align=right|6,05|| align=right|5,438||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33933)||2000 LE29|| align=right|14,5|| align=right|2,188|| align=right|0,213|| align=right|1,09|| align=right|3,235||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33934)||2000 LA30|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,222|| align=right|3,11|| align=right|3,700||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33935)||2000 LH30|| align=right|13,3|| align=right|3,379|| align=right|0,144|| align=right|22,48|| align=right|6,212||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33936)||2000 LL30|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|3,78|| align=right|4,315||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33937)||2000 LZ31|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,214|| align=right|10,10|| align=right|4,407||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33938)||2000 LT33|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,182|| align=right|6,76|| align=right|3,453||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33939)||2000 LO35|| align=right|14,1|| align=right|3,130|| align=right|0,226|| align=right|19,61|| align=right|5,537||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33940)||2000 LS35|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,165|| align=right|4,74|| align=right|3,849||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33941)||2000 LX35|| align=right|14,8|| align=right|2,221|| align=right|0,123|| align=right|0,61|| align=right|3,310||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33942)||2000 LA36|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,213|| align=right|3,60|| align=right|3,690||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33943)||2000 LE36|| align=right|13,9|| align=right|2,450|| align=right|0,123|| align=right|4,03|| align=right|3,835||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33944)||2000 MA|| align=right|14,8|| align=right|2,262|| align=right|0,228|| align=right|6,48|| align=right|3,402||MBA||16. junij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33945)||2000 MR|| align=right|14,7|| align=right|2,234|| align=right|0,172|| align=right|27,11|| align=right|3,339||MBA||24. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33946)||2000 MV|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,081|| align=right|2,25|| align=right|3,286||MBA||24. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33947)||2000 ML1|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,236|| align=right|14,26|| align=right|4,610||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33948)||2000 MA2|| align=right|15,5|| align=right|2,209|| align=right|0,181|| align=right|3,48|| align=right|3,284||MBA||25. junij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(33949)||2000 MP4|| align=right|14,2|| align=right|2,136|| align=right|0,141|| align=right|4,74|| align=right|3,121||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33950)||2000 MY4|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,218|| align=right|3,77|| align=right|3,687||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33951)||2000 MD5|| align=right|13,6|| align=right|2,801|| align=right|0,212|| align=right|7,52|| align=right|4,686||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33952)||2000 ML5|| align=right|13,4|| align=right|2,420|| align=right|0,088|| align=right|12,61|| align=right|3,763||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33953)||2000 MM6|| align=right|15,2|| align=right|2,205|| align=right|0,195|| align=right|3,98|| align=right|3,274||MBA||30. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33954)||2000 ND|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,112|| align=right|1,88|| align=right|3,316||MBA||1. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33955)||2000 NC3|| align=right|15,5|| align=right|2,515|| align=right|0,044|| align=right|3,89|| align=right|3,987||MBA||6. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33956)||2000 NN3|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,201|| align=right|13,96|| align=right|4,277||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33957)||2000 NG5|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,206|| align=right|3,15|| align=right|4,036||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33958)||2000 NK5|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,195|| align=right|6,50|| align=right|3,444||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33959)||2000 ND6|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,120|| align=right|4,17|| align=right|3,436||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33960)||2000 NJ9|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,287|| align=right|1,56|| align=right|5,426||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33961)||2000 NO9|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,190|| align=right|3,27|| align=right|3,744||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33962)||2000 NR9|| align=right|13,8|| align=right|2,717|| align=right|0,180|| align=right|12,65|| align=right|4,477||MBA||6. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33963)||2000 NA10|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,160|| align=right|7,93|| align=right|3,408||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33964)||2000 NS10|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,138|| align=right|6,86|| align=right|3,632||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33965)||2000 NY10|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,153|| align=right|1,84|| align=right|4,169||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33966)||2000 NC11|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,159|| align=right|5,67|| align=right|3,357||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33967)||2000 NO12|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,101|| align=right|10,68|| align=right|5,134||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33968)||2000 NF13|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,151|| align=right|3,54|| align=right|3,529||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33969)||2000 NM13|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,074|| align=right|22,04|| align=right|4,082||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33970)||2000 NC14|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,098|| align=right|9,66|| align=right|5,181||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33971)||2000 NL14|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|5,31|| align=right|3,520||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33972)||2000 NO15|| align=right|15,6|| align=right|2,182|| align=right|0,178|| align=right|5,14|| align=right|3,223||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33973)||2000 NS16|| align=right|14,2|| align=right|2,787|| align=right|0,175|| align=right|10,06|| align=right|4,653||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33974)||2000 ND17|| align=right|14,4|| align=right|2,448|| align=right|0,109|| align=right|5,41|| align=right|3,829||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33975)||2000 NF17|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,051|| align=right|4,47|| align=right|4,446||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33976)||2000 NL19|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,139|| align=right|2,94|| align=right|3,462||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33977)||2000 NY19|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,189|| align=right|3,48|| align=right|4,181||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33978)||2000 NX20|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,188|| align=right|6,92|| align=right|3,347||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33979)||2000 NJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,156|| align=right|4,69|| align=right|3,468||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33980)||2000 NW21|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,220|| align=right|1,68|| align=right|4,237||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33981)||2000 NH22|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,245|| align=right|7,47|| align=right|4,659||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33982)||2000 NQ23|| align=right|13,6|| align=right|2,622|| align=right|0,292|| align=right|16,13|| align=right|4,246||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33983)||2000 NV23|| align=right|14,2|| align=right|2,291|| align=right|0,177|| align=right|7,10|| align=right|3,468||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33984)||2000 NU24|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,237|| align=right|4,46|| align=right|4,007||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33985)||2000 NG25|| align=right|13,5|| align=right|2,451|| align=right|0,214|| align=right|11,79|| align=right|3,838||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33986)||2000 NK25|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,216|| align=right|6,27|| align=right|3,628||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33987)||2000 NV25|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,058|| align=right|4,58|| align=right|3,769||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33988)||2000 NQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,196|| align=right|2,02|| align=right|3,725||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33989)||2000 NC27|| align=right|15,2|| align=right|2,156|| align=right|0,092|| align=right|1,64|| align=right|3,165||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33990)||2000 ND27|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,185|| align=right|2,09|| align=right|3,803||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33991)||2000 NB28|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|5,64|| align=right|3,691||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33992)||2000 OQ|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,179|| align=right|10,90|| align=right|4,205||MBA||23. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33993)||2000 OS|| align=right|14,5|| align=right|2,579|| align=right|0,182|| align=right|11,64|| align=right|4,141||MBA||23. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33994)||2000 OR1|| align=right|15,6|| align=right|2,292|| align=right|0,036|| align=right|4,51|| align=right|3,469||MBA||26. julij 2000||Needville||Needville
|-
|(33995)||2000 OV1|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|2,06|| align=right|3,343||MBA||26. julij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(33996)||2000 OK2|| align=right|14,9|| align=right|2,872|| align=right|0,188|| align=right|0,74|| align=right|4,867||MBA||28. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33997)||2000 OK3|| align=right|12,0|| align=right|3,174|| align=right|0,088|| align=right|14,01|| align=right|5,653||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33998)||2000 OW3|| align=right|15,5|| align=right|2,196|| align=right|0,155|| align=right|4,63|| align=right|3,254||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33999)||2000 OG4|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,128|| align=right|10,64|| align=right|5,377||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34000)||2000 OL4|| align=right|14,1|| align=right|2,548|| align=right|0,186|| align=right|5,14|| align=right|4,066||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov